A eleição municipal de Caxias em 1992 ocorreu em 3 de outubro de 1992. O prefeito era Sebastião Lopes de Sousa, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1993. Paulo Marinho, do PSC, foi eleito prefeito de Caxias.

Resultado da eleição para prefeito

Prefeito - primeiro turno 

Caxias/MA
1992